Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Gloria Pizzichini remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvija Talaja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Bol
1996 en Croatie
Tennis en avril 1996
Tennis en mai 1996